Alfred Vogel, een Zwitsers fytotherapeut
 Dokter Vogel (film), een Nederlandse korte film uit de serie Kort! uit 2004